Lancôme : marque de cosmétique du groupe l'Oréal.
 Lancôme : commune française, située dans le département de Loir-et-Cher

Homophone 
 Karen Lancaume de son patronyme Karen Bach (1973-2005), actrice française de films pornographiques.